Онондага:

 Онондага — индейский народ в Северной Америке.
 Онондага — индейский язык одноимённого народа.
 Онондага — индейская резервация в штате Нью-Йорк, США.
 Онондага — округ штата Нью-Йорк, США.
 Онондага — озеро в штате Нью-Йорк, США.
 Онондага — город в округе Онондага, штат Нью-Йорк, США.
 Онондага (подводная лодка) — канадская подводная лодка класса «Оберон», в настоящее время — музей в г. Римуски, Квебек.